Tomaskyrkan kan avse:

Finland
Tomaskyrkan, Helsingfors

Sverige
Tomaskyrkan, Eskilstuna
Tomaskyrkan, Gävle
 Tomaskyrkan, Göteborg. Omdöpt 2011 till Mariakyrkan i Hammarkullen
Tomaskyrkan, Linköping
Tomaskyrkan, Stockholm
Tomaskyrkan, Västerås

Se även
 Aposteln Tomas.
 Tomas församling.
 Tomaskristna – kristna i Indien som menar att kristendomen nådde dem genom aposteln Tomas.
 S:t Tomas kyrka, i Vällingby, Stockholm.
 Sankt Thomaskyrkan, Leipzig.